

Tramway 

 Ancienne ligne 572A Hannut - Burdine (SNCV Liège) ;
 Ancienne ligne 572B Burdinne - Vinalmont (SNCV Liège).

Voir aussi 
  

572